Alterio – variante del nome proprio di persona italiano maschile Altero
 Eduardo Alterio – calciatore argentino di ruolo portiere
 Giovanni Alterio – politico italiano
 Héctor Alterio – attore argentino con cittadinanza spagnola
 Malena Alterio – attrice argentina-spagnola